Дре́зден может означать:

Топонимы 
 Германия
 Дрезден — город в Германии.
 Дрезден — дирекционный округ в Саксонии ФРГ с 2008 года
 Дрезден — административный округ в Саксонии ФРГ в 1990—2008 гг.
 Дрезден — один из 15 округов ГДР в 1952—1990 гг. после ликвидации земель в 1952 году.

 Канада
 Дрезден — городок в провинции Онтарио.

 Россия
 Дрезден — гостиница в дореволюционной Москве на Тверской площади.

Корабли 
 Дрезден (1907) — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 Дрезден (1916) — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.

Музыка 
 Drezden
 Drezden — белорусско-украинская электронная группа Сергея Михалка.
 Drezden — дебютный студийный альбом одноимённой группы.

Фамилия 
 Дрезден, Арнольд — голландско-американский математик.
 Дрезден, Гарри — детектив, герой литературной серии The Dresden Files Джима Батчера.
 Дрезден, Дейв — диджей.